Żitnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Żitnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Żitnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Żitnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna